Santurde puede referirse a:
 Santurde (Álava), concejo del municipio español de Berantevilla, Álava.
 Santurde (Burgos), localidad del municipio español de Medina de Pomar, Burgos.
 Santurde de Rioja, municipio español situado en la provincia de La Rioja.